

События 
 Консулы Имп. Цезарь Домициан А. и Луций Минуций Руф.
 Претор — Тацит.
 Даки переправляются через Дунай. Римляне добиваются их ухода.
Китай:
 88—105 — Император Китая Хэ-ди.
 В Китае правила вдовствующая императрица.
Хунну:
 88—93 — Шаньюй южных хуннов Туньтухэ.

Родились 
 Антоний Полемон — древнеримский софист.

Скончались 

 Клет (папа римский) (76—88)
 Сюань — шаньюй хунну (85—88)
 Гай Валерий Флакк — римский поэт
 Чжан-ди — 3-й император династии Восточная Хань (75—88)
 Трдат I — царь Великой Армении.

См. также